AM Conspiracy е дебютен и единствен студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата AM Conspiracy, който е издаден на 12 януари 2010 г. от Burnhill Union Records.

Състав 
 Джейсън Джоунс – вокали
 Кени Харелсън – бас
 Дрю Бърк – китара
 Роб Дехевън – китара
 Дийн Андрюс – барабани

Песни 

 След края на песента Learn to Learn има няколко минути тишина, след което започва скритата песен 4 Days.

Външни препратки 
  Официална страница

Дебютни албуми
Музикални албуми от 2010 година